

Codici 
 E10 – codice ECO della difesa ovest indiana, apertura degli scacchi

Locomotive 
 E 10 – locomotiva elettrica tedesca

Strade 
 Strada Europea E10 – strada europea Å – Luleå
 E10 – autostrada ecuadoregna Transversal Fronteriza
 E10 – Sentiero europeo E10 della rete sentieristica europea

Altro 
 E10 – Un carburante costituito dal 10% di etanolo e dal 90% da combustibili di derivazione fossile
 E10 – Standard Edison (miniature o micromignon) corrispondente a un diametro di 10 mm